Il doppio maschile del torneo di tennis South Australian Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Chris Kachel che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 6–7, 7–6, 6–4.

Teste di serie

  Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)
  Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)

  John Alexander /  Phil Dent (finale)
  Colin Dibley /  Chris Kachel (Campioni)

Tabellone

Note 

South Australian Open 1979